Солонча́к:

 Солончак — тип почв, характеризующихся наличием легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений.
 Солончак — посёлок железнодорожной станции в составе муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области.
 Солончак — железнодорожная станция, Ахтубинский район, Астраханская область

См. также 
Солончаки (значения)